Антипиха — название населённых пунктов в России:

 Антипиха — посёлок (отдалённый микрорайон) в составе города Чита Забайкальского края.
 Антипиха — деревня в Заволжском районе Ивановской области.